Lanzani est un nom propre italien qui peut faire référence à :

 Andrea Lanzani (1641-1712), peintre italien ;
 Bernardino Lanzani (ca. 1460-ca. 1530), peintre italien ;
 Juan Pedro Lanzani (1990-), acteur et chanteur argentin.

Patronyme italien